John Fitch, (1743 - 1798), inventeur américain.
 John Fitch, (1917 - 2012 ), pilote automobile américain.
 John Fitch, connu sous le nom de John Ffitch, lauréat du prix Adams en 1975